Pendopo (plaats), een plaats in Indonesië
Pendopo (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Pendoppo - een open dakconstructie veel toegepast op Java.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing